Gronenberg ist

 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Scharbeutz in Schleswig-Holstein, siehe Gronenberg (Scharbeutz)

Gronenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gronenberg (auch: Rhau-Grunenberg, Gruneberg, Viridimontanus, Prasinoreos; † nach 1523 vor 1525), Buchdrucker während der Zeit der Reformation